Fictief figuur
Phillippe (Man met het ijzeren masker), een personage uit het boek De Vicomte van Bragelonne van Alexandre Dumas père

Personen met de achternaam Phillippe
Ryan Phillippe, Amerikaans acteur

Voornaam
Phillippe (voornaam), een jongensnaam